Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2013 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Marc López a Rafael Nadal, jehož členové nestartují společně. López do soutěže nastoupil se stabilním spoluhráčem Marcelem Granollersem z pozice druhých nasazených. Ve druhém kole vypadli s  rakousko-brazilskou dvojicí Alexander Peya a Bruno Soares. Nadal se rozhodl čtyřhry nezúčastnit.

Vítězem se stal první pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který ve finále přehrál filipínsko-polskou dvojici Treat Conrad Huey a Jerzy Janowicz po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–3, 3–6, až v supertiebreaku [10–6].

Nasazení párů 
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (odstoupili)
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (odstoupili)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= R Lindstedt  N Zimonjić
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=[4]
|RD1-seed02=WC
|RD1-team02= A Murray  J Murray
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=[10]

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03= V Hănescu  F Moser
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= TC Huey  J Janowicz
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= D Marrero  F Verdasco
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06= J Blake  M Fish
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= F López  M Raonic
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=77
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= M Bhupathi  D Nestor
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=64
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=Alt
|RD1-team09= 
|RD3-score01-1=7
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=WC
|RD3-team02= J Blake  M Fish
|RD3-score02-1=5
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03= 
|RD3-team03= C Fleming  P Hanley
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=[5]
|RD3-seed04= 
|RD3-team04= A Peya  B Soares
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3='''[10]

|RD4-seed01= 
|RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

BNP Paribas Open 2013